Данная статья представляет собой список игроков, сыгравших важную роль в истории футбольного клуба «Арсенал». Все игроки провели не менее 100 матчей за клуб (включая выходы на замену).

«Арсенал» — футбольный клуб, основанный в 1886 году. Клуб 13 раз становился чемпионом Англии, 12 раз выигрывал Кубок Англии.

В данном списке представлены игроки, сыгравшие за «Арсенал» 100 и более матчей. По состоянию на 31 июля 2016 года 207 игроков провели более 100 матчей за лондонских клуб, из них 13 до сих пор выступают за «канониров».

Игроки в списке отсортированы по дате подписания первого профессионального контракта с клубом. Учтены только официальные встречи.

Список игроков 

Заголовки таблицы
 Гражданство — Если игрок выступал за национальную сборную какой-либо страны, то указывается эта страна. В противном случае, указывается страна рождения игрока.
 Карьера в «Арсенале» — Годы первого и последнего выступления игрока в составе «Арсенала».
 Матчи в основе — Число матчей, в которых игрок выходил в стартовом составе.
 Выходы на замену — Число матчей, в которых игрок выходил на замену.
 Всего матчей — Общее число сыгранных матчей, включая выходы на замену.

Легенда

 — игрок входит в список 50 величайших игроков в истории «Арсенала».

Комментарии

Примечания

ФК «Арсенал» Лондон
Арсенал, Лондон